Ганг:

 Ганг — одна из самых полноводных и длинных рек Южной Азии.
 Ганг, Кристофер (род. 1988) — немецкий футболист, вратарь клуба «Герта».
 Ганг — самоходный зенитный ракетный комплекс.
 Государственная Академия нефти и газа (ГАНГ) — историческое название Университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

См. также 
 Ган
 Гангозеро